Nippold ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Franz Nippold (1838–1918), deutscher Theologe
 Otfried Nippold (1864–1938), deutsch-schweizerischer Jurist und Freiheitskämpfer
 Otto Nippold (1902–1940), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Thomas Nippold (1963–2014), deutscher Drehbuchautor
 Walter Nippold (1892–1970), deutscher Anthropologe